

Sigle 
IS est un sigle, qui signifie :

Anglais 
IceSword ;
Intelligence Service, désigne le service secret britannique chargé du renseignement extérieur ; 
Incredible Surround, option sonore ;
Image stabilization, une technologie utilisée sur le matériel photographique pour améliorer les prises de vue ;

Espéranto 
 Internacia Seminario, rencontre espérantiste.

Français 
Impôt sur les sociétés ;
Internalisation systématique ou internalisateur systématique ;
Internationale situationniste ;
Internationale socialiste ;
Tournoi de tennis de Strasbourg, un tournoi de tennis ;

Russe 
Iosef Stalin, une série de chars lourds des années 1940 (IS1, IS2, ...) ;
Istrebitel Spoutnikov (« Destructeur de satellite »), famille de satellites militaires soviétiques développé dans les années 1960 ayant la capacité en temps de guerre de détruire des satellites de reconnaissance ennemis circulant sur l'orbite basse.

Titres 

Infinite stratos, une série de nouvelles japonaise adaptée en manga puis en animé, d'Izuru Yumizuru. Ce sigle désigne aussi l'exosquelette multiforme de combat qui est au centre de la série éponyme ;
 IS, un manga.

Abréviation 
Isolated, un mode de circulation de la norme de signalisation ferroviaire européenne ETCS.
 Institut de soudure, une société française.

Code 
IS est un code, qui signifie :
 Islande ;
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), code alpha-2 ;
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques ;
 selon la liste des Internet TLD (Top level domain) : .is ;
 L'islandais, selon la norme ISO 639 des codes des langues ;
 Israël, selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2.

Divers 
Lexus IS, une voiture.

Patronyme 

 Carles Delclaux Is (1951-), artiste textile catalan.

Toponyme 

 Is-sur-Tille, commune française (Côte-d'Or) ;
 Is-en-Bassigny, commune française (Haute-Marne) ;
 Is, ou Ys, ville légendaire bretonne engloutie par les eaux ;
 Is, le nom anglo-saxon de la onzième rune du Futhark ;
 Is, ou Iss, la neuvième rune du Futhark récent ;
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Abréviation
Code